Pinon, Piñon ou Piñón peut désigner :

Toponyme 

 Pinon, en Arizona ;
 Pinon, commune française de l'Aisne ;
 Piñon Hills en Californie.

Patronyme 

 Dominique Pinon (1955-), acteur français ;
 Frédéric Pinon (1971-), rameur d'aviron français ;
 Guy Pinon (1888-1947), militaire français
 Guy Pinon, réalisateur français ;
 Jean Simon Pierre Pinon (1743-1816), général de brigade français ;
 Joseph Pinon (1775-1839), lieutenant genevois ;
 Laurent Pinon (? -1449), religieux et prélat français ;
 Marcel Pinon (1900-1969), architecte français ;
  (1888-1947), général français mort pour la France
 Michel Pinon (? -1796), chef de brigade ;
 Nélida Piñón (1937-2022), écrivaine brésilienne ;
 
 René Pinon (1870-1958), historien et journaliste français.

Patronyme français
Patronyme suisse